Le dolmen du Mas Payrot, ou du Mas d'En Payrot ou dolmen 1 de Los Masos est un dolmen situé à Saint-Michel-de-Llotes, dans le département français des Pyrénées-Orientales en région Occitanie.

Situation

Description

Histoire

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de sites mégalithiques des Pyrénées-Orientales

Liens externes 

Mas Payrot
Monument historique inscrit en 1959
Saint-Michel-de-Llotes
Mas Payrot I
Monument historique dans les Pyrénées-Orientales